Meleagros kan syfta på:

 Meleagros (mytologi) –  en forngrekisk sagohjälte i grekisk mytologi

Personer
 Meleagros (kung) (död ca 279  f.Kr.), en kortvarig kung i den Ptolemeiska dynastin i Makedonien
 Meleagros (militär) (död 323  f.Kr.), en befälhavare under Alexander den store
 Meleagros av Gadara (100-talet f.Kr.) en grekisk epigramdiktare